Begin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bégin, kommun, Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean,

Marshallöarna 

 Begin (holme i Marshallöarna), Wotho,

Se även 
 Beginer

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar